«Клуб Рега́тас Брази́л» (), либо просто КРБ (CRB) — бразильский футбольный клуб из города Масейо, штат Алагоас. Один из двух традиционно сильнейших клубов своего штата наряду с ССА (Масейо).

История 
Клуб был основан 20 сентября 1912 года Лафайете Пашеко в районе Масейо Пажусара. В 1913 году в управлении клуба работал Аролдо Кардозо Загало, отец Марио Загало. Клуб с 1916 года выступает на своём стадионе «Севериано Гомес Фильо», в последнее время часто играет на арене «Король Пеле». КРБ участвовал в Серии А чемпионата Бразилии с 1972 по 1981 год, но в последние годы играет в низших сериях.

КРБ против ССА 
Самым непримиримым соперником КРБ является клуб ССА Масейо. Статистика встреч: 503 матча, 190 побед у КРБ, 162 ничьих, 151 победа ССА. Разница мячей 621:615 в пользу ССА. Самую крупную победу над ССА КРБ одержал 1 октября 1939 года со счётом 6:0.

Эмблема

Достижения 
  Чемпион штата Алагоас (32): 1927, 1930, 1937, 1938, 1939, 1940, 1950, 1951, 1961, 1964, 1969, 1970, 1972, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1983, 1986, 1987, 1992, 1993, 1995, 2002, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2020, 2022
  Вице-чемпион Серии C Бразилии (1): 2011
  Обладатель Кубка Нордесте (1): 1975
  Финалист Кубка Нордесте (1): 1994

Статистика выступлений с 2001 года

Известные игроки 

Ниже представлен список футболистов, названных «легендами» на официальном сайте клуба КРБ:
  Аролдо Кардозо Загалло (1910-е)
  Мигел Розас (1943—1963)
  Моуран (Маноэл да Роша) (1952—1953)
  Каньото
  Помпея (1969—1971)
  Силва Кан
  Жуанзиньо Паулиста
  Сезар
  Робервал Давино
  Роберто Менезес (1965—1973)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт КРБ

Масейо